Михаил Рафаилович Богомильский (15 апреля 1934 — 17 октября 2021) — советский и российский оториноларинголог, член-корреспондент РАМН (1997), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 15 апреля 1934 года в семье врача, известного детского оториноларинголога Рафаила Давидовича Богомильского (1902—1980) и Софьи Михайловны Богомильской (1906—1965).

В 1957 году окончил 2-й МГМИ, затем до 1960 года — работал в качестве районного оториноларинголога в г. Бологое Калининской (теперь Тверской) области.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Диагностика и терапия хронических гайморитов при аллергии».

В 1971 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Тимпанопластика: клинико-экспериментальное исследование».

С 1974 по 1984 годы — заведующий лабораторией ЦНИЛ патологии ушного лабиринта.

С 1986 года — заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа педиатрического факультета 2 МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова (РНИМУ).

В 1997 году избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Скончался 17 октября 2021 года. Похоронен на Востряковском кладбище .

Научная деятельность 

Специалист в области детской оториноларингологии.

После ухода из жизни своего учителя М. Р. Богомильский сосредоточился на проблеме нейросенсорной тугоухости при сосудистых поражениях головного мозга, что позволило ему овладеть методами исследования тугоухости и глухоты с помощью слуховых вызванных потенциалов.

Впоследствии опыт, полученный в результате хорошей подготовки в области микрохирургии уха и аудиологии, позволил ему перейти к изучению совершенно новой и перспективной проблемы — кохлеарной имплантации при глухоте. В значительной степени в этот период ему помогло внимание выдающегося ученого, в то время ректора института Юрия Михайловича Лопухина. Именно благодаря ему и была создана первая в нашей стране научно-исследовательская лаборатория, которая называлась «Искусственное ухо». В этот период М. Р. Богомильский проявил серьёзные организаторские способности и сумел объединить усилия молодых способных ученых-энтузиастов, привлечь к этой работе специалистов разного профиля. В результате в 1982 году им были сделаны первые в нашей стране операции при глухоте с использованием отечественных одноканальных имплантатов. Оперированные больные были продемонстрированы на заседании Московского научного общества в 1982 году, а результаты этой сложной и пионерской работы изложены в монографии «Кохлеарная имплантация» (1986), написанной совместно с А. Н. Ремизовым. Следует отметить, что в этот период такого рода операции проводились всего в 6 странах (США, Австрия, Австралия, Франция, Германия, Япония), и Михаил Рафаилович был приглашен на 1-й симпозиум по кохлеарной имплантации в Париж.

Автор свыше 300 публикаций, автор 7 монографий, двух учебников для вузов, 12 изобретений.

Под его руководством подготовлено 60 кандидатов и 11 докторов наук.

Заместитель председателя Российского и Московского научного ЛОР — общества, член редколлегии журналов «Вестник оториноларингологии», «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», член комиссии Фармкомитета по педиатрии, стандартизации лекарственных средств, комитета МЗ РФ по новой медицинской технике.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001)
 Премия мэрии города Москвы (1996) — за разработку новых способов диагностики и лечения тугоухости

Примечания

Ссылки 
 
 

Оториноларингологи СССР
Оториноларингологи России
Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Похороненные на Востряковском кладбище